Áctor (en griego antiguo Ἄκτωρ) es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

Áctor (hijo de Deión), hermano de Céfalo, padre con Egina de Menecio y abuelo de Patroclo. 
Áctor (rey de Ftía), un rey de Ftía, en Tesalia, padrastro de los moliónidas o moliones Ctéato y Éurito. 
Áctor (rey de los eleos).
Áctor, un guerrero del país de los auruncos, en Italia. Turno se vanagloriaba de haberse apropiado de su lanza después de haberlo matado en combate, a pesar del poco valor de la misma. De esta historia deriva el proverbio de Juvenal Actoris spolium, refiriéndose a un expolio de poca importancia.
Áctor, un compañero de Eneas cuando éste marchó al exilio. Puede ser otra versión del personaje anterior.
Áctor, un compañero de Heracles en la guerra contra las amazonas que fue herido en combate y murió cuando regresaba a casa. Era el padre de Esténelo.
Áctor, un hijo de Énope que se destacó en la defensa de la Puerta Borrea de Tebas cuando la ciudad fue atacada por la expedición conocida como de los siete contra Tebas.
Áctor, un participante de la expedición de los siete contra Tebas, que presenció cómo la tierra se abría para engullir a Anfiarao con su carro.
Áctor, padre de Equecles, el hombre que acogió en su casa a Polimele y a su hijo Eudoro, el que luego llegaría a ser comandante de los mirmidones durante la guerra de Troya.
Áctor, un hijo de Aceo y padre de Astíoque, con la que Ares tuvo dos hijos que durante la guerra de Troya comandaban los ejércitos de Aspledón y Orcómeno.
Áctor, uno de los argonautas, hijo de Hípaso o del foceo Deyón.
Áctor, un lápita muerto por el centauro Clanis en la batalla que siguió a las bodas de Pirítoo.
Áctor, un hijo de Acasto muerto en la caza por Peleo.
Áctor, uno de los hijos de Poseidón.
 Áctor, cuya hija fue sierva de Penélope, regalo de su padre cuando llegó a Ítaca.